Nordenson är ett svenskt efternamn, som också kan stavas Nordensson. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Nordensson 122
 Nordenson 102
Tillsammans blir detta 224 personer.

Personer med namnet Nordenson

 Bertha Nordenson (1857–1928), föreningsaktivist
 Carl Nordenson (1871–1959), järnvägstjänsteman och idrottsledare
 Clare Nordenson (1891–1978), ordförande i Svenska Röda Korset
 Erik Nordenson, flera personer
 Erik Nordenson (medicinare) (1847–1919), ögonläkare
 Erik Nordenson (präst) (1805–1887), prost, överhovpredikant
 Eva Nordenson (1925–2014), konsthistoriker, Skansenchef
 Harald Nordenson (1886–1980), kemist, företagsledare och politiker
 Jacob Nordenson (född 1952), skådespelare
 Jonas Nordenson (1920–1976), ekonom och chef inom näringslivsorganisationer
 Magdalena Nordenson (född 1950), kulturjournalist
 Ulf K. Nordenson (1924–2000), justitieråd
 Wilhelm Nordenson (1883–1965), läkare, professor i oftalmiatrik
Det var september 2014 inga biografier för personer med stavningen Nordensson.

Släktträd för biograferade medlemmar av släkten Nordenson

 Erik Nordenson (1805–1887), präst
 Erik Nordenson (1847–1919), ögonläkare
 Wilhelm Nordenson (1883–1965), läkare, professor i oftalmiatrik
 Harald Nordenson (1886–1980), kemist, företagsledare och politiker
 Jonas Nordenson (1920–1976), ekonom och chef inom näringslivsorganisationer
 Ulf K. Nordenson (1924–2000), justitieråd, gift (1949–1965) med
 + Eva Nordenson (1925–2014), konsthistoriker, Skansenchef
 Magdalena Nordenson (född 1950), kulturjournalist
 Jacob Nordenson (född 1952), skådespelare

Källor

Svenska efternamn
Sonnamn
Svenska släkter